

Кроссвілл — місто, штат Алабама
 Кроссвілл — місто, штат Теннессі
 Кроссвілл — селище, штат Іллінойс